La Calera kan syfta på följande platser:

Argentina 

 La Calera, Argentina, Córdoba,

Colombia 

 La Calera kommun, Cundinamarca, 
 La Calera, Colombia,

Mexiko 

 La Calera, Hidalgo, Acatlán, 
 La Calera, Irapuato, 
 Balcones de la Calera, ort, Jalisco, Tlajomulco de Zúñiga, 
 La Calera, Sinaloa, 
 La Calera, Salvatierra, 
 La Calera, José Sixto Verduzco, 
 La Calera, San Luis Potosí, 
 La Calera, Teocaltiche, 
 La Calera, Victoria, 
 La Calera, Yahualica de González Gallo, 
 La Calera, Angangueo,